Копсель (Меганом) - обширна горбиста прибережна місцевість з бідною рослинністю , порізана ярами . У зах. частині п-ова Меганом 

 Копсель-Бугас , Бугаська балка - долина , по якій пролягає шлях з Копселя на сх. узбережжя п-ова Меганом . 

 Копсель-Сирт , Біюк-Сирт - піднесена південна частина п-ова Меганом ;

Див. також
 Копсельська бухта